Varico: w biznesie warto na nas liczyć – polski producent oprogramowania i systemów księgowych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Firma Varico została założona 6 lutego 1989 roku w Poznaniu przez absolwenta Politechniki Poznańskiej Rafała Łożyńskiego wraz z kolegami jako spółka z o.o.. Od 1991 firma działa jako przedsiębiorstwo prowadzone przez Rafała Łożyńskiego. W lutym 1994 roku utworzony został oddział w Bydgoszczy.

Pierwsze programy tworzone były dla systemu DOS, a następnie na kolejne wersje systemu Windows. Następne programy dostosowywane były do zmieniających się przepisów i umożliwiały prowadzenie bardziej zaawansowanych operacji, prowadzenie pełnej księgowości, obsługę sprzedaży i magazynów oraz zarządzanie kadrami i płacami.

W 2000 roku miała miejsce certyfikacja Varico wg normy ISO 9001:1994. W kolejnych latach nastąpiła recertyfikacja do norm ISO 9001:2000 oraz ISO 9001:2008. 

W 2014 roku firma zapoczątkowała otwartą inicjatywę społeczną „PodatkiNaKlik” skierowaną do przedsiębiorców, biur rachunkowych, producentów oprogramowania i mediów, która ma na celu udostępnienie przez banki wspólnego otwartego sposobu generowania płatności wobec budżetu.

W 2016 roku zaproponowano wspólny standard łączący płatności mobilne oraz faktury elektroniczne za pomocą QR kodów - PrzyjaznaFaktura.

Varico należy od 2013 roku do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, którego celem jest współtworzenie z innymi członkami lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej.

Nagrody i wyróżnienia 
 Jakość Roku 2009 w kategorii Innowacja za moduł Raporty Mailowe, 2009 
 Quality International, „Złoty Laur” w kategorii „Zarządzanie najwyższej jakości”, 2007
 Wielkopolska Nagroda Jakości, 2005

Przypisy 

Oprogramowanie biznesowe
Polskie przedsiębiorstwa informatyczne